On appelle Printemps de Pékin, par analogie avec le Printemps des peuples survenu en 1848 en Europe, deux événements distincts, selon la période choisie :

 Le Printemps de Pékin, nom donné aux manifestations dans Pékin, la capitale chinoise, en 1979.
 Les manifestations de la place Tian'anmen, en 1989, parfois appelé Printemps de Pékin en français.

Voir aussi
Campagne des Cent Fleurs